Quinto constitucional - Instituto previsto na constituição que estabelece que 1/5 (um quinto) das vagas dos Tribunais brasileiros sejam preenchidas por advogados e membros do Ministério Público
 Quinto (Aragão) — um município na comunidade autónoma de Aragão, província de Saragoça, Espanha
 Quinto (Suíça) — uma comuna no cantão de Tessino, Suíça
 Quinto al Mare — abreviada para Quinto — um bairro de Génova, Itália
 Quinto di Treviso — comuna da província de Treviso, na região do Vêneto, Itália
 Quinto Vicentino — comuna da província de Vicenza, na região do Vêneto, Itália
 Quinto Vercellese — comuna da província de Vercelli, na região do Piemonte, Itália
 Quinto do ouro — tributo recolhido pela Coroa portuguesa sobre o ouro extraído nas colônias
 Quintos — freguesia do concelho de Beja, Portugal
 Quinto Vercellese - comuna italiana do Piemonte
 Quinto Vicentino - comuna italiana do Véneto

0005
Desambiguações de topônimos